Název Osek nese více obcí:

 Osek (okres Teplice) – město v okrese Teplice
 Osek (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Osek (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Osek (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Osek (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Osek (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

… nebo částí obcí:
 Osek (Kněžice) – ves v obci Kněžice v okrese Nymburk
 Osek (Řenče) – ves v obci Řenče v okrese Plzeň-jih

Slovo Osek se objevuje také v názvech obcí:
 Osek nad Bečvou – obec v okrese Přerov
 Velký Osek – obec v okrese Kolín

… nebo částí obcí:
 Hrad Osek – městská část spadající pod město Osek v okrese Teplice
 Malčice-Osek – katastrální území městyse Přídolí v okrese Český Krumlov, na němž leží místní části Sedlice a Zahořánky

Další významy slova Osek:
 Klášter Osek – cisterciácký klášter ve městě Osek v okrese Teplice
 Osek (hrad) – středověký hrad, zvaný též Rýzmburk, nad vesnicí Hrad Osek
 Osek (samota) – samota (hájenka) v loukách mezi městem Nový Bydžov a obcí Humburky v okrese Hradec Králové
 Osek (zámek, okres Rokycany) – barokní zámek v obci Osek v okrese Rokycany
 Osek (zámek, okres Strakonice) – zámek v obci Osek v okrese Strakonice.
 Osek (hora) – hora zmiňovaná kronikářem Kosmou v okrese Praha-západ
 OSEK (Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik in Kraftfahrzeugen)

Externí odkazy